Риба () — американский комедийный телесериал со звездой кантри Рибой Макинтайр в главной роли, который выходил в течение шести сезонов, с 2001 по 2007 год.

Сюжет 
Главная героиня Риба, мать-одиночка из Хьюстона, штат Техас, узнает, что её муж-стоматолог женился на своей молодой ассистентке, и она беременна.

История показа 
В течение первых пяти сезонов шоу успешно выходило на телеканале The WB, который в начале 2006 года прекратил своё существование. Планировалось что и сериал будет завершен вместе с закрытием канала, но из-за контрактных обязательств на сумму 20 миллионов долларов перед синдикацией шоу было продлено на финальный шестой сезон весной 2006 года. Финальный сезон выходил на только что образовавшемся из-за слияния «The WB» «UPN» канале CW, где Риба стала самым рейтинговым сериалом, обходя драмы «Сверхъестественное», «Холм одного дерева» и «Вероника Марс». Заключительный эпизод вышел в эфир 18 февраля 2007 года.

В ролях 
 Риба Макинтайр
 Кристофер Рич
 Джоанна Гарсия
 Стив Хоуи
 Скарлетт Померс
 Митч Хоуллман
Мелисса Питерман

Синдикация и международный показ 
Все 125 эпизодов шоу в настоящее время выходят в синдикации на телеканалах «Lifetime», «CMT» и «WPCH-TV». Шоу также имело международный успех выходя в более чем 30-ти странах по всему миру.

Примечания

Ссылки 
 
  from Lifetime Television
 TV Series Finale — details of cancellation and possible spin-off

Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 2001 году
Программы телеканала The CW
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы США 2000-х годов
Программы телеканала The WB
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2007 году